Frotho ist der Familienname folgender Personen:

 Frotho I., legendarischer König von Dänemark
 Frotho III., legendarischer König von Dänemark